Loeckx ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Loeckx (1931–2020), belgischer Informatiker
 Joseph F. Loeckx (1937–2023), belgischer Comiczeichner